«Вашингтон Кэпиталз» () — профессиональный хоккейный клуб из Вашингтона, округ Колумбия, США. Выступает в Столичном дивизионе Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

Первым главным тренером «Вашингтона» стал Джим Андерсон, который провёл с клубом 54 матча регулярного чемпионата 1974/75, после чего был уволен за неудовлетворительные результаты. Впервые клуб вышел в плей-офф в сезоне 1982/83 когда клубом руководил Брайан Мюррей. В 1998 году «Вашингтон» под руководством Рона Уилсона впервые в своей истории вышел в финал Кубка Стэнли, где в четырёх матчах уступил «Детройт Ред Уингз». Самым успешным тренером в истории клуба является Барри Троц. «Кэпиталз» под его руководством дважды выигрывали Президентский Кубок, а в 2018 году завоевали свой первый Кубок Стэнли.

Список тренеров

Примечания 

Вашингтон Кэпиталз
Тренеры «Вашингтон Кэпиталз»